Баухаус може да се односи на:

Баухаус је школа за архитектуру и примењене уметност у Вајмару (1919-1933)
Баухаус је британски дарк и готик рок бенд, један од пионира готик музике.
Баухаус је немачки ланац робних кућа покућства, намештаја и производа везаних за грађевинарство.